En Pologne, Kierzno peut désigner : 

 Kierżno, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Kierzno, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Kierzno, village de la voïvodie de Lubusz.